

Geografia 

 Regno Unito
Hampshire – contea dell'Inghilterra

 Stati Uniti d'America
Hampshire –  villaggio della contea di Kane, Illinois
Contea di Hampshire – contea del Massachusetts
Contea di Hampshire – contea della Virginia Occidentale

Persone 
David Hampshire –  pilota automobilistico britannico
Emily Hampshire –  attrice canadese naturalizzata statunitense
Stuart Hampshire –  filosofo inglese
Susan Hampshire –  attrice britannica

Altro 
Hampshire – razza suina

Pagine correlate 
New Hampshire (disambigua)